Натуральне число 1823
 1823 рік до нашої ери
 1823 рік нашої ери